San Crescentino – militare romano, venerato come santo
 San Crescentino – frazione del comune italiano di Cantiano, nelle Marche
 Pieve di San Crescentino – chiesa di Cantiano

Pagine correlate 

 Crescentino (disambigua)